Austria:
 Winzendorf – miejscowość w gminie Pöllau w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Winzendorf-Muthmannsdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land